Die Eerste Divisie 2014/15, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 59. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 8. August 2014 und endete am 8. Mai 2015.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Reserveteams waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen deshalb nicht an den Play-offs teil.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Roda JC Kerkrade, RKC Waalwijk und NEC Nijmegen aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Staffel 1 – 4

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 11. und 31. Mai 2015 statt.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 11. und die Rückspiele am 15. Mai 2015 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 22. und die Rückspiele am 25. Mai 2015 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 28. und die Rückspiele am 31. Mai 2015 statt.

|}
Damit stiegen BV De Graafschap und Roda JC Kerkrade in die Eredivisie auf.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2014/15